contenitore a forma di piccola sacca
 Sacchetto di carta
 Sacchetto di plastica
 altro nome del Serranus hepatus
 Sacchetto – cognome italiano

Persone
 Marisa Sacchetto